Schwimmer:
 Adolph "Al" (William) Schwimmer (1917-2011), ingénieur aéronautique israélien
 David (Lawrence) Schwimmer (né en 1966), acteur et réalisateur américain
 Rosika Schwimmer (1877-1948), féministe hongroise